Queensberry kan syfta på:

 Queensberry (musikgrupp) – en tysk musikgrupp
 Queensberry, Nya Zeeland – en ort i Central Otago, Otago, Nya Zeeland
 Queensberry, Skottland – ett berg i Closeburn, Dumfries and Galloway, Skottland